

Astronomia
 Cratere Bellot – cratere lunare

Geografia
 Bellot – comune francese situato nel dipartimento di Senna e Marna
 Isola Bellot – isola canadese dell'Artide
 Stretto di Bellot – via d'acqua naturale nell'Oceano Artico

Persone
 Joseph René Bellot – esploratore francese
 Raffaela Bellot – politica italiana
 Raymond Bellot – calciatore francese